Crepúsculo pode-se referir a:

 Crepúsculo, o instante em que o céu próximo ao horizonte no poente ou nascente toma uma cor gradiente;

Livros e filmes
 Crepúsculo (filme), filme de 2008 baseado no livro homônimo de Stephenie Meyer
 Crepúsculo (livro), livro Twilight de Stephenie Meyer
 Crepúsculo dos Deuses, filme de 1950 com William Holden e Gloria Swanson
 Crepúsculo dos Ídolos, livro de Nietzsche
 Crepúsculos (livro), livro de poesia de Amália Figueiroa

Desambiguação